Biermeier ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Biermeier (* 1963), deutscher Theaterregisseur und Intendant
 Werner Biermeier (* 1961), Schweizer Schauspieler